Теракт в Тулузе — террористический акт, совершённый утром 19 марта 2012 года в еврейской школе  («Оцар ха-Тора») в Тулузе (Франция). Преступник подъехал на мотороллере к школе и открыл огонь из автоматического оружия по школьному двору, после чего преследовал учителей, учеников и их родителей во дворе и в школьном здании. Затем он скрылся на том же мотороллере.

В результате теракта были убиты 4 человека (учитель и трое детей в возрасте от 3 до 8 лет), 17-летний подросток тяжело ранен.

Убийца, Мохаммед Мера, предположительно связанный с Аль-Каидой был убит выстрелом снайпера 22 марта 2012 года при попытке бегства в ходе его захвата французской полицией.

Теракт 
Около 8 утра 19 марта 2012 года террорист подъехал на мотороллере к школе и открыл огонь из автоматического оружия по школьному двору, после чего преследовал учителей, учеников и их родителей во дворе и в школьном здании. Затем он скрылся на том же мотороллере.

По данным редакции NEWSru.co.il, в школе «Оцар ха-Тора» есть преподаватели и ученики из Израиля и России.

В еврейских школах по всей Франции была усилена охрана. На Юге Франции впервые в её истории объявлен максимальный уровень угрозы терроризма.

Жертвы 

В результате теракта были убиты 30-летний раввин Йонатан Сандлер, преподававший в лицее иудаизм, его сыновья Габриэль (4 года) и Арье (5 лет).

Мириам Монтсонего (7 лет), дочь директора школы, была убита выстрелом в голову, после чего убийца сделал ещё один, контрольный, выстрел.

Ещё один 17-летний подросток, получивший тяжелые ранения, был доставлен в больницу и прооперирован.

Тела погибших были доставлены в Израиль рейсом компании Эль-Аль, и 21 марта они были похоронены на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме. В траурной церемонии приняли участие «спикер Кнессета Реувен Ривлин, министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, министры […] Эли Ишай и Юлий Эдельштейн, главный раввин Израиля  и тысячи израильских граждан».

Расследование

Реакция 
Теракт осудили президент Франции Николя Саркози и руководители ведущих партий Франции, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, руководство США, Израиля и других стран.

При этом дипломатический скандал вызвало заявление комиссара Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, сделанное 19 марта на встрече с представителями молодежи ПНА в Брюсселе: «Этот отвратительный теракт напоминает мне действия Брейвика в Норвегии, действия Башара Асада по подавлению беспорядков в Сирии и действия Израиля в секторе Газа. И в том, и в другом, и в третьем случае гибли дети». Заявление Эштон резко осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, лидер оппозиции Ципи Ливни и другие политики. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман назвал слова Эштон «недостойными» и «порекомендовал госпоже Эштон обратить внимание на израильских детей, семьи которых живут на юге страны в условиях постоянных ракетных обстрелов из сектора Газа». Напротив, представитель ХАМАС, в специальном сообщении для прессы, похвалил Эштон за «объективный и непредвзятый подход к проблеме террора». На следующий день Эштон заявила, что её слова «были искажены одним из информационных агентств» и что она «не сравнивала эту трагедию с гибелью палестинских детей в секторе Газа, а лишь напомнила о разных событиях, в ходе которых гибли дети».

Примечания

Ссылки 
 Обстрел еврейской школы в Тулузе: погиб преподаватель и трое детей, 19.03.2012 10:10
 Неизвестный открыл огонь по ученикам еврейской школы в Тулузе: есть жертвы, 19 марта 2012 г.
 статьи по теме «Теракт в Тулузе» Zman.com
 Владимир Бейдер Почему «тулузский стрелок» целил в детей Журнал «Огонёк», № 15 (5224), 16.04.2012
 … articles found for: Toulouse jpost.com

Террористические акты 2012 года
Террористические акты, совершённые во Франции
Массовые убийства в школах
События 19 марта
Март 2012 года
2012 год во Франции
Антисемитизм во Франции
Террористические акты против евреев
Массовые убийства во Франции
Убийства, совершённые в 2012 году